Байрам Косуми (; род. , Косовска-Каменица, Югославия) — косовский политик албанского происхождения, премьер-министр Косова с 23 марта 2005 по 1 марта 2006.

Биография

Образование 
Окончил факультет филологии и получил степень магистра по албанской литературы Университета Приштины. В 2008 году он стал доктором филологии.

Деятельность 
Косуми является значительной фигурой на политической сцене Косова. Он был студенческим активистом, участвовал в антиправительственных демонстрациях и в марте 1981 года был приговорен к 15 годам тюрьмы. Он отбывал почти десять лет своего наказания, отпущен на волю в 1991 году.

С 1991 до 1993 года он работал в качестве журналиста.

В 1993 году Косуми стал председателем Парламентской партии Косова. Он считается умеренным политиком, участвовал в переговорах в Рамбуйе в начале 1999 года, до войны в Косове. Косуми был сторонником Армии освобождения Косова (АОК), но он не брал в руки оружие и не носил униформу. Работал министром информации во временном правительстве Косова.

Заместитель председателя Альянса за будущее Косова, одной из крупнейших политической партии в Косове. С декабря 2004 года был министром по вопросам окружающей среды и территориального планирования правительства Косова.

Изданные книги 
Байрам Косуми также опубликовал ряд книг.

 Libri i lirisë (bashkautor), Приштина, 1991
 Koncept për subpolitikën, Приштина, 1995
 Fjalor i barbarëve, Приштина, 2000
 Koncept për mendimin e ri politik, Приштина, 2001
 Letra nga burgu — libri i censuruar (bashkautor), Приштина, 2004
 Lirika e Fishtës (studim), Тирана, 2004
 Letërsia nga burgu, Toena, Тирана, 2006
 Një vit vendimtar, Toena, Тирана 2006

Личная жизнь 
Женат, имеет четверых детей.

Ссылки 
 BBC: Kosovo prime minister steps down 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Косове
Премьер-министры Республики Косово